Franz Anderle ist der Name folgender Personen:

* Franz Anderle (Architekt) (1847–1922), österreichischer Architekt 
 Franz Anderle (Offizier) (1874–1957), österreichischer Generalmajor und Funkamateur
 Franz Anderle (Widerstandskämpfer) (1898–1944), österreichischer Widerstandskämpfer